El término trepador pardo puede referirse a:

 trepador pardo, uno de los nombres comunes de la especie de ave Dendrocincla fuliginosa.

 trepador pardo, el nombre común de la especie de ave Dendrocincla turdina en Paraguay.